Mycomyzostoma calcidicola är en ringmaskart som beskrevs av Igor Eeckhaut 1998. Mycomyzostoma calcidicola ingår i släktet Mycomyzostoma och familjen Endomyzostomatidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
calcidicola